Ен () — департамент на сході Франції, один з департаментів регіону Рона — Альпи.
 Ен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Савоя.
 ЕН — Енциклопедія Носівщини, онлайн-енциклопедія, вікі-сайт про Носівський район Чернігівської області.